Бовен ( ) — прізвище

Персоналії 
 Айра Спрейг Бовен (1898–1973) — американський фізик і астроном
 Дейв Бовен (1928–1995) — валлійський футболіст, півзахисник; тренер
 Джордж Бовен (1821–1899) — 5-й генерал-губернатор Нової Зеландії
 Елізабет Бовен (1899–1973) — англо-ірландська письменниця
 Норман Леві Бовен (1887–1956) — американський петрограф
 Раян Боуен (1975) — американський баскетболіст та тренер
 Стівен Джерард Бовен (1964) — американський підводник та астронавт
 Томас Мід Бовен (1835–1906) — американський державний діяч
 Чарльз Кристофер Бовен (1830–1917) — ново-зеландський політик

Топоніми 
 Бовен — водоспад в регіоні Саутленд, Нова Зеландія
 Бовен — гірський масив (3817 м) у штаті Колорадо, США
 Бовен — гора (1875 м) на Землі Вікторії, Антарктида
 Бовен — гора (1121 м) на острові Гінчінбрук, штат Квінсленд, Австралія
 Бовен — місто в штаті Квінсленд, Австралія
 Бовен — кам'яно-вугільних басейнів в штаті Квінсленд, Австралія
 Бовен — річка в регіоні Саутленд, Нова Зеландія
 Бовен — ударний метеоритний кратер на видимій стороні Місяця.
 Бовен-Брідж — чотирьохсмуговий автомобільний міст через естуарій річки Дервент, Тасманія

Муніципалітети 
 Бовен (муніципалітет)
 Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн

Примітки 

Англійські прізвища